Первый дивизион 1956/1957 — 54-й сезон чемпионата Бельгии по футболу. Он начался 2 сентября 1956 года и закончился 19 мая 1957 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Бельгии на rsssf.com

1956/1957
Бельгия
Бельгия
Спорт в Бельгии в 1956 году
1957 год в Бельгии